Южноамериканский кубок 2009 года — 8-й розыгрыш Южноамериканского кубка по футболу. Турнир прошёл с 4 августа по 2 декабря (по европейскому времени даты смещены на 1 день вперёд).

В турнире не принимали участие клубы из Мексики и вообще из региона КОНКАКАФ. Мексиканские команды снялись с 1/8 финала розыгрыша Кубка Либертадорес 2009 — из-за эпидемии свиного гриппа, разразившейся в этой стране, южноамериканские команды требовали проводить матчи с мексиканцами на нейтральных полях, с чем сами мексиканцы не были согласны. ЮАК-2009 станет своеобразной паузой в футбольном взаимодействии Мексики и КОНМЕБОЛ. В то же время, Федерация Футбола Мексики уже заявила о том, что её клубы примут участие в Кубке Либертадорес 2010.

Этот розыгрыш также станет последним, к участию в котором будут приглашаться два аргентинских гранда — «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» вне зависимости от занятых ими мест в чемпионате Аргентины. С 2010 года они будут пробиваться в турнир на общих основаниях, а все страны участницы получат по дополнительному месту в турнире (кроме Бразилии и Аргентины).

Клубы-участники

Первый раунд 
Из-за отказа участвовать мексиканских команд аргентинские «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» начали турнир с 1-го раунда. Предварительный раунд же был вовсе отменён. Тридцать команд были разбиты на 15 пар в двухраундовом противостоянии. Игры проходят между 5 августа и 17 сентября 2009 года.

|}

1/8 финала 
К 15 командам добавится действующий победитель турнира бразильский «Интернасьонал». Матчи пройдут с 23 сентября по 7 октября 2009 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 20—22 октября, ответные — 3—5 ноября 2009 года.

|}

1/2 финала 
Матчи пройдут 11 и 18 ноября 2009 года.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 26 ноября, ответный — 2 декабря 2009 года.

|}

Первый матч 

Игрок матча — Эдисон Мендес (ЛДУ).

Второй матч

Лучшие бомбардиры 
  Клаудио Бьелер ( ЛДУ Кито) — 8 голов
  Эдисон Мендес ( ЛДУ Кито) — 7
  Хорхе Кристиан Кордоба ( Ривер Плейт) — 5
  Фред ( Флуминенсе) — 5
  Хуан Мануэль Оливера ( Универсидад де Чили) — 4
  Фелипе ( Гояс) — 4
  Андре Лима ( Ботафого) — 3
  Марсио Вальверде ( Альянса Атлетико) — 3
  Густаво Каналес ( Унион Эспаньола) — 3
  Эрнан Лопес ( Велес Сарсфилд) — 3
  Роберто Нанни ( Серро Портеньо) — 3

Примечания

Ссылки 
 Южноамериканский кубок 2009 на сайте КОНМЕБОЛ
 Южноамериканский кубок 2009 на сайте о бразильском футболе Торсида
 Статистика Южноамериканского кубка 2009 на сайте RSSSF

2009
Футбол в Южной Америке в 2009 году